В достатке и во время нужды () — национальный гимн Барбадоса. Принят в 1966 году. Стихи Ирвинга Бёрджи, музыка Ван Роланда Эдвардса.

Текст гимна 

Государственные символы Барбадоса
Барбадос
Песни 1966 года
Песни Барбадоса